Świerzop – dawna regionalna nazwa niektórych gatunków roślin stosowana dla rzodkwi świrzepy, świerzopem nazywano również gorczycę polną, tzw. ognichę, o złocistożółtych kwiatach.

Takie wyjaśnienie podaje Encyklopedia popularna PWN. Inne encyklopedie i słowniki dodają jeszcze, że mógł to być jeden z dziko rosnących gatunków koniczyny lub glika – roślina z rodziny berberysowatych.

Nawiązania w kulturze 
Adam Mickiewicz użył słowa "świerzop" w poemacie Pan Tadeusz, występuje ono w inwokacji:

Nad znaczeniem słowa "świerzop" w tym przypadku zastanawiało się wielu językoznawców, jednak sprawa nie została do końca rozstrzygnięta. Konrad Górski stawiał na gorczycę polną, jednak Stanisław Pigoń twierdził, że idzie o rzepak. Według niego pola w Soplicowie były uprawiane starannie i nie mógł tam w większych ilościach rosnąć taki chwast, jak gorczyca polna. Jerzy Nowak twierdzi, że chodzi o ognichę, czyli łopuchę, jednak nie wyjaśnia dokładniej, co rozumie pod nazwą ognicha.

Swoje rozterki, wynikające z nieznajomości znaczenia tego pojęcia, opisał Konstanty Ildefons Gałczyński w wierszu zatytułowanym "Ofiara świerzopa".

W filmie Poranek kojota senator Stanisław Polak przywołuje w swoim wystąpieniu świerzop:

Przypisy 

Kapustowate